Maria Magdalena Forsberg, z domu Wallin (ur. 25 lipca 1967 r. w Ullånger) – szwedzka biegaczka narciarska i biathlonistka, dwukrotna medalistka olimpijska, dwunastokrotna medalistka mistrzostw świata w biathlonie, brązowa medalistka mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym oraz sześciokrotna zdobywczyni Pucharu Świata w biathlonie. Jedna z najbardziej utytułowanych biathlonistek w historii tej dyscypliny.

Kariera 
Karierę zaczynała jako biegaczka. W 1985 roku zdobyła srebrny medal w sztafecie na mistrzostwach świata juniorów w Täsch. W zawodach tego cyklu wywalczyła też brązowy medal w sztafecie podczas mistrzostw świata juniorów w Lake Placid w 1986 roku oraz w biegu na 15 km techniką dowolną na mistrzostwach świata juniorów w Asiago rok później. Pierwsze punkty w zawodach Pucharu Świata w biegach narciarskich wywalczyła 15 stycznia 1988 roku w Toblach, zajmując 12. miejsce w biegu na 20 km techniką dowolną. Jedyny raz na podium zawodów tego cyklu stanęła 27 marca 1988 roku w Rovaniemi, kończąc bieg na 10 km stylem dowolnym na drugiej pozycji. Rozdzieliła tam swą rodaczkę, Marie-Helene Westin i Swietłanę Nagiejkinę z ZSRR. Najlepsze wyniki osiągnęła w sezonie 1988/1989, kiedy zajęła 17. miejsce w klasyfikacji generalnej. W 1987 roku na mistrzostwach świata w Oberstdorfie wraz z koleżankami z reprezentacji wywalczyła brązowy medal w sztafecie. Na rozgrywanych dwa lata później mistrzostwach świata w Lahti była między innymi czwarta w sztafecie i dziesiąta w biegu na 10 km stylem dowolnym. Brała też udział w igrzyskach olimpijskich w Albertville w 1992 roku i igrzyskach w Nagano sześć lat później, jednak w startach indywidualnych plasowała się poza czołową dziesiątką.

W biegach startowała do 1993 roku, po czym zainteresowała się biathlonem. W wieku dwudziestu siedmiu lat zadebiutowała w zawodach Pucharu Świata w biathlonie, zajmując 13. miejsce w biegu indywidualnym 8 grudnia 1994 roku w Bad Gastein. Tym samym już w debiucie zdobyła pierwsze punkty. Pierwszy raz na podium zawodów pucharowych stanęła 28 stycznia 1995 roku w Ruhpolding, wygrywając sprint. Wyprzedziła tam Francuzkę Florence Baverel-Robert i Nadieżdę Tałanową z Rosji. W kolejnych startach 86 razy stawała na podium, odnosząc przy tym jeszcze 41 zwycięstw: kolejnych 12 w sprincie, 19 w biegu pościgowym, 7 w biegu indywidualnym i 3 w biegu masowym. W sezonach 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001 i 2001/2002 sześć razy zwyciężała w klasyfikacji generalnej, co pozostaje rekordem w biathlonie kobiet.

Forsberg ponadto wielokrotnie zdobywała małe kryształowe kule PŚ: pięć w klasyfikacji sprintu (1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001 i 2001/2002), pięć w klasyfikacji biegu pościgowego (1996/1997, 1997/1998, 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002), cztery w klasyfikacji biegu indywidualnego (1997/1998, 1999/2000, 2000/2001 i 2001/2002) oraz dwie w klasyfikacji biegu masowego (2000/2001 i 2001/2002). Wyniki te, poza biegiem masowym, to również rekord w kobiecym biathlonie.

Pierwszy medal w biathlonie zdobyła na mistrzostwach świata w Ruhpolding w 1996 roku, gdzie zajęła trzecie miejsce w biegu sprinterskim. Uległa tam jedynie Rosjance Oldze Romaśko i Ann-Elen Skjelbreid z Norwegii. Na każdych kolejnych mistrzostwach aż do 2001 roku zdobywała co najmniej jeden medal. Na mistrzostwach świata w Osrblie w 1997 roku była najlepsza w biegu pościgowym i indywidualnym, a w sprincie ponownie była trzecia. Rok później, podczas mistrzostw świata w Pokljuce obroniła tytuł mistrzowski w biegu pościgowym, wyprzedzając Francuzkę Corinne Niogret i Niemkę Martinę Zellner. Była to jedyna konkurencja indywidualna rozgrywana na tej imprezie. Kolejne dwa medale zdobyła podczas mistrzostw świata w Kontiolahti/Oslo w 1999 roku. Najpierw zajęła drugie miejsce w sprincie, plasując się między Zellner a Ołeną Zubryłową z Ukrainy. Następnie była trzecia w biegu masowym, w którym lepsze były tylko Zubryłowa i jej rodaczka, Ołena Petrowa. Mistrzostwa świata w Oslo w 2000 roku przyniosły jej złoto w biegu pościgowym oraz brąz w biegu indywidualnym, w którym uplasowała się za Niogret i Chinką Yu Shumei. Na tej samej imprezie była też czwarta w sprincie i biegu masowym, przegrywając walkę o podium odpowiednio z Zellner i Niogret. Ostatnie medale wywalczyła na mistrzostwach świata w Pokljuce w 2001 roku: złoto w biegu indywidualnym i masowym oraz brąz w biegu pościgowym, w którym uległa Norweżce Liv Grete Poirée i Corinne Niogret. Mistrzostwa świata w Oslo w 2002 roku były ostatnimi w jej karierze. Rozegrano tam tylko bieg masowy, w którym była ósma.

W 1998 roku na igrzyskach w Nagano oprócz biegów startowała też w biathlonie. Zajęła tam 14. miejsce w biegu indywidualnym, 17. w sprincie i 10. miejsce w sztafecie. Brała też udział w rozgrywanych cztery lata później igrzyskach olimpijskich w Salt Lake City, gdzie zdobyła dwa medale. Najpierw była trzecia w biegu indywidualnym, za Niemką Andreą Henkel i Liv Grete Poirée. Dwa dni później trzecia była też w sprincie, tym razem plasując się za dwoma reprezentantkami Niemiec: Kati Wilhelm i Uschi Disl. Po tych igrzyskach zakończyła karierę sportową i zajęła się komentowaniem biathlonu dla stacji ARD, prowadziła także własny program w szwedzkiej telewizji.

W 1996 roku jej mężem został Henrik Forsberg, mają dwoje dzieci.

Osiągnięcia w biathlonie

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
{| class="wikitable" style="text-align: center" width="250"
|-
! style="background-color:#060; color: white;" | Sezon
! style="background-color:#060; color: white;" | Miejsce
|-
| 1994/1995
| 5
|-
| 1995/1996
| 5
|-
| 1996/1997
|1
|-
| 1997/1998
| 1
|-
| 1998/1999
| 1
|-
| 1999/2000
| 1
|-
| 2000/2001
| 1
|-
| 2001/2002
| 1
|-
|}

Statystyki poszczególnych startów 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
! rowspan="2" width="4%" |Sezon
! colspan="3" |Bieg Indywidualny
! colspan="3" |Sprint
! colspan="3" |Bieg Pościgowy
! colspan="3" |Bieg Masowy
! colspan="3" |Razem
|- class="hintergrundfarbe5"
! width="4%" |Starty
! width="4%" |Punkty
! width="4%" |Miejsce
! width="4%" |Starty
! width="4%" |Punkty
! width="4%" |Miejsce
! width="4%" |Starty
! width="4%" |Punkty
! width="4%" |Miejsce
! width="4%" |Starty
! width="4%" |Punkty
! width="4%" |Miejsce
! width="4%" |Starty
! width="4%" |Punkty
! width="4%" |Miejsce
|-
| align="left" |1994/95 || 7/7 || 86 || 7. || 6/7 || 92 || 9. || - || - || - || -/- || – || – (2) || 13/14 || 178 || 5.
|-
| align="left" |1995/96 || 6/7 || 94 || 4. || 5/7 || 84 || 6. || - || - || - || -/- || – || – (2) || 11/14 || 178 || 5.
|-
| align="left" |1996/97 || 6/7 || 97 || 2. || 8/10 || 141 || 3. || 4/4 || 84 || 1. || -/- || – || – (2) || 18/21 || 319 || 1.
|-
| align="left" |1997/98 || 5/5 || 99 || 1. || 10/10 || 202 || 1. || 3/3 || 86 || 1. || -/- || – || – (2) || 18/18 || 387 || 1.
|-
| align="left" |1998/99 || 3/3 || 60 || 2. || 8/9 || 203 || 1. || 8/9 || 180 || 1. || 2/2 || 45 || 3. || 22/24 || 478 || 1.
|-
| align="left" |1999/00 || 4/4 || 74 || 1. || 8/8 || 147 || 1. || 9/9 || 210 || 1. || 3/3 || 68 || 3. || 24/24 || 510 || 1.
|-
| align="left" |2000/01 || 4/4 || 143 || 1. || 10/10 || 368 || 1. || 7/7 || 300 || 1. || 4/4 || 146 || 1. || 25/25 || 1021 || 1.
|-
| align="left" |2001/02 || 3/4 || 143 || 1. || 8/8 || 302 || 1. || 8/9 || 376 || 1. || 3/3 || 123 || 1. || 22/24 || 944 || 1.
|}
 2 Bieg Masowy dołączył do programu w 1999.

Miejsca na podium w poszczególnych startach 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
! rowspan="2" width="7%" |Saison
! colspan="4" |Bieg Indywidualny
! colspan="4" |Sprint
! colspan="4" |Bieg Pościgowy
! colspan="4" |Bieg Masowy
! colspan="4" |Razem
|-
! width="3%" |1.
! width="3%" |2.
! width="3%" |3.
! width="3%" |Top 10(4)
! width="3%" |1.
! width="3%" |2.
! width="3%" |3.
! width="3%" |Top 10(4)
! width="3%" |1.
! width="3%" |2.
! width="3%" |3.
! width="3%" |Top 10(4)
! width="3%" |1.
! width="3%" |2.
! width="3%" |3.
! width="3%" |Top 10(4)
! width="3%" |1.
! width="3%" |2.
! width="3%" |3.
! width="3%" |Top 10(4)
|-
| align="left" |1994/95 || – || – || – || 3 || bgcolor=gold width="70" | 1 || – || – || 3 || -(5) || – || – || – || – || – || – || – || bgcolor=gold width="70" | 1 || – || – || 6
|-
| align="left" |1995/96 || bgcolor=gold width="70" | 1 || – || bgcolor=cc9966 width="70" | 1 || 3 || – || – || bgcolor=cc9966 width="70" | 2 || 3 || – || – || – || – || – || – || – || – || bgcolor=gold width="70" | 1 || – || bgcolor=cc9966 width="70" | 3 || 6
|-
| align="left" |1996/97 || bgcolor=gold width="70" | 1 || – || – || 4 || bgcolor=gold width="70" | 1 || – || bgcolor=cc9966 width="70" | 1 || 6 || bgcolor=gold width="70" | 2 || – || bgcolor=cc9966 width="70" | 1 || 4 || – || – || – || – || bgcolor=gold width="70" | 4 || – || bgcolor=cc9966 width="70" | 2 || 14
|-
| align="left" |1997/98 || bgcolor=gold width="70" | 1 || bgcolor=silver width="70" | 1 || bgcolor=cc9966 width="70" | 1 || 3 || bgcolor=gold width="70" | 3 || bgcolor=silver width="70" | 1 || bgcolor=cc9966 width="70" | 2 || 7 || bgcolor=gold width="70" | 2 || bgcolor=silver width="70" | 1 || – | – || – || – || – || – || – || bgcolor=gold width="70" | 6 || bgcolor=silver width="70" | 3 || bgcolor=cc9966 width="70" | 3 || 13
|-
| align="left" |1998/99 || – || bgcolor=silver width="70" | 1 || bgcolor=cc9966 width="70" | 1 || 4 || bgcolor=gold width="70" | 2 || bgcolor=silver width="70" | 2 || bgcolor=cc9966 width="70" | 1 || 7 || bgcolor=gold width="70" | 2 || bgcolor=silver width="70" | 2 || bgcolor=cc9966 width="70" | 1 || 7 || – || bgcolor=silver width="70" | 1 || 2 || – || bgcolor=gold width="70" | 4 || bgcolor=silver width="70" | 5 || bgcolor=cc9966 width="70" | 3 || 20
|-
| align="left" |1999/00 || – || bgcolor=silver width="70" | 1 || bgcolor=cc9966 width="70" | 2 || 4 || bgcolor=gold width="70" | 1 || – || – || 6 || bgcolor=gold width="70" | 2 || bgcolor=silver width="70" | 3 || bgcolor=cc9966 width="70" | 3 || 9 || – || bgcolor=silver width="70" | 1 || – || 3 || bgcolor=gold width="70" | 3 || bgcolor=silver width="70" | 5 || bgcolor=cc9966 width="70" | 4 || 22
|-
| align="left" |2000/01 || bgcolor=gold width="70" | 2 || – || bgcolor=cc9966 width="70" | 2 || 4 || bgcolor=gold width="70" | 4 || bgcolor=silver width="70" | 1 || – || 8 || bgcolor=gold width="70" | 6 || – || bgcolor=cc9966 width="70" | 1 || 7 || bgcolor=gold width="70" | 2 || bgcolor=silver width="70" | 1 || – || 3 || bgcolor=gold width="70" | 14 || bgcolor=silver width="70" | 2 || bgcolor=cc9966 width="70" | 3 || 22
|-
| align="left" |2001/02 || bgcolor=gold width="70" | 2 || – || bgcolor=cc9966 width="70" | 1 || 3 || bgcolor=gold width="70" | 1 || bgcolor=silver width="70" | 1 || bgcolor=cc9966 width="70" | 3 || 7 || bgcolor=gold width="70" | 5 || bgcolor=silver width="70" | 2 || – || 7 || bgcolor=gold width="70" | 1 || – || bgcolor=cc9966 width="70" | 1 || 3 || bgcolor=gold width="70" | 9 || bgcolor=silver width="70" | 3 || bgcolor=cc9966 width="70" | 5 || 21
|-
| align="left" |Razem || bgcolor=gold width="70" | 7 || bgcolor=silver width="70" | 3 || bgcolor=cc9966 width="70" | 8 || 27 || bgcolor=gold width="70" | 13 || bgcolor=silver width="70" | 5 || bgcolor=cc9966 width="70" | 9 || 47 || bgcolor=gold width="70" | 19 || bgcolor=silver width="70" | 8 || bgcolor=cc9966 width="70" | 6 || 34 || bgcolor=gold width="70" | 3 || bgcolor=silver width="70" | 3 || bgcolor=cc9966 width="70" | 1 || 9 || bgcolor=gold width="70" | 42 || bgcolor=silver width="70" | 18 || bgcolor=cc9966 width="70" | 23 || 124
|}

Miejsca na podium chronologicznie

Osiągnięcia w biegach narciarskich

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1987/1988: 20.
 sezon 1988/1989: 17.
 sezon 1989/1990: 21.
 sezon 1990/1991: 29.
 sezon 1992/1993: 55.

Miejsca na podium

Bibliografia

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona (wersja archiwalna)

Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 1987
Medaliści zimowych igrzysk olimpijskich w biathlonie
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002
Szwedzcy biegacze narciarscy
Szwedzkie biathlonistki
Szwedzcy medaliści olimpijscy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1992
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1998
Urodzeni w 1967